Сергей Лазаревич Погосов (Погосян) (13 июня 1948, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1971).

Биография 
Начал заниматься футболом в бакинской ДЮСШ у тренера Эдуарда Оганезова. В 1965—1967 годах играл во второй лиге за «Полад» Сумгаит. Получал приглашения из московского «Локомотива», «Нефтчи» Баку, «Арарата», но 1968 году перешёл в ленинградский «Зенит», который тренировал Артём Фальян. Параллельно учился в институте физкультуры имени Лесгафта. В 1970 году переехал к семье в Ереван и выступал за местный «Арарат» до 1975 года. Закончил играть после конфликта с главным тренером Виктором Масловым, проводившим омоложение состава.

Трижды в течение карьеры получал переломы. Например, 7 июля 1972 года в матче «Спартак» Москва — «Арарат» заработал перелом носа и ноги и в чемпионате в том году больше не участвовал.

Позже окончил юридический факультет Ереванского государственного университета, поступил в прокуратуру, стал работать старшим прокурором отдела военной прокуратуры Армении.

В 2001—2003 работал президентом «Котайка» Абовян.

Президент Союза ветеранов футбола Армении, который основал в 2007 году.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1973
 Обладатель Кубка СССР: 1973

Примечания

Ссылки 
 Комсомольский вожак «Арарата»
 Статистика на сайте zenit-history.ru 
 Статистика на сайте footbook.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Хазар» Сумгайыт
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Мастера спорта СССР